Ел Тепозан има више значења:

 Ел Тепозан (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тепозан (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепозан (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепозан (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тепозан (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепозан (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепозан, Сан Габријел (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тепозан (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тепозан (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан, Гранха (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепозан (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепозан (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тепозан (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тепозан (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тепозан, Сексион Сегунда (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тепозан, Барио де Сан Илдефонсо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепозан (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепозан (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепозан (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепозан (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Тепозан (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепозан (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепозан (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепозан (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепозан (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику